W Rumunii
 Măgureni (gmina) – gmina
 Măgureni (okręg Braiła) – wieś
 Măgureni (okręg Călăraşi) – wieś
 Măgureni (okręg Prahova) – wieś
 Măgureni (okręg Hunedoara) – wieś
 Măgureni (okręg Marmarosz) – wieś
 Măgureni (okręg Vâlcea) – wieś